Hedvig Eleonora kyrka kan syfta på: 

Hedvig Eleonora kyrka, Karlskrona – Karlskrona stadsförsamling i Lunds stifts första kyrkobyggnad, som revs under 1750-talet
Hedvig Eleonora kyrka, Stockholm – en kyrkobyggnad i Hedvig Eleonora församling i Stockholms stift
 Hedvig Eleonora kyrka – en kyrka i Torneå, Finland, se Torneå kyrka